Täckbenämningar (täcknamn) används i sammanhang — främst militära — när man vill dölja sina verkliga avsikter för motståndaren. Exempel:

Under andra världskriget avsåg Operation Overlord allt som ingick i förberededelserna för den allierade invasionen från Storbritannien över Engelska kanalen till Frankrike.
Stridsvagnar kallades tanks (d.v.s. stora behållare för vätskor) i planeringen för Operation Overlord.
I stället för "radarstationen på Tistelön" säger man Grodan.
Hemliga bergrummet 2 km NV X-stad kallas Petrus.
En underrättelseagent (spion enligt motståndaren), vars verkliga namn är Mustafa-Ras-Hammaz kallas Fritjof.

Kryptologi